Příjmení Jarman nosí více významných osobností:

 Derek Jarman (1942–1994) – anglický filmový režisér
 Geraint Jarman (* 1950) – velšský zpěvák a básník
 Joseph Jarman (1937–2019) – americký jazzový hudebník a kněz

Externí odkazy